Warhammer Ancient Battles — военно-тактическая настольная игра, созданная компанией Games Workshop, в которой игрок командует армиями металлических (обычно оловянных) фигурок. Её действие разворачивается в историческом прошлом нашего мира.

В основном в игре применяются правила Warhammer Fantasy Battles, однако отсутствие магии, монстров и сильных героев делает игру более сбалансированной и тактической. Уменьшены и различия между отдельными народами; впрочем, и здесь попадаются непропорционально сильные стороны, например, крестоносцы, боевые колесницы шумеров и некоторые племена германцев. В специальных книгах даются описания конкретных народов с обстановкой, особыми возможностями и миниатюрами; также существуют книги, дополняющие эти сведения.

Warhammer Ancient Battles считается игрой для профессионалов и не так распространена, как фэнтезийный и фантастический варианты. В продаже имеются только руководства на английском языке. Легче всего найти наборы античных армий, поэтому они наиболее распространены.

См. также 
 Warhammer
 Warhammer Fantasy
 Warhammer 40k

Ссылки 
 Официальный сайт разработчика
 Сайт проекта

Ролевые игровые системы
Настольные игры Warhammer 40,000